Yesyears — музичний альбом-збірка гурту Yes. Виданий  року лейблом Atco Records. Загальна тривалість композицій становить 4:51:23. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yes
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року